Guillem Forteza i Pinya (Palma, 1892-1943), arquitecte i polític mallorquí xueta 
 Guillem Forteza i Valentí (Palma, 1830-1873), assagista i poeta.